Вороненков — фамилия; имеет женскую форму Вороненкова.

Известные носители 
 Вороненков, Денис Николаевич (1971—2017) — российский политик.
 Вороненков, Юрий Петрович (1911—2000) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

См. также